Een verkeersweg:
 N332 (België)
 N332 (Frankrijk)
 N332 (Nederland), zie Provinciale weg 332
 N-332 (Spanje)
 N332 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing